'''Sasu este un nume de persoană din România și Republica Moldova:
 Aurel Sasu (* 1943, Alba Iulia), critic și istoric literar român, eseist, traducător
 Boris Sasu, medic nefrolog, doctor în medicină, conferențiar universitar din Republica Moldova
 Dorothea Sasu-Zimmermann (* 1926, București), cercetător științific
 Ion Sasu (* 1944, Cugir, Alba), politician român
 Mircea Sasu (1939, Ferneziu, Baia Mare  1983), fotbalist român

Sassu 
 Alexandru Sassu (* 1955, București), politician român
 Victor-Ionel Sassu (1923, Balasineṣti  2000, București), militar, ofițer parașutist al trupelor român

Vezi și 
 Sași
 Sas (dezambiguizare)
 Szász

Nume de familie românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară
Nume de familie din Transilvania